Bloemaert

Famille de peintres et de graveurs flamands qui produisit dans le  et le  plusieurs artistes distingués.

 Abraham Bloemaert, (1564–1651), peintre hollandais ;
 Cornelius Bloemaert, (1603-1680), peintre hollandais, fils d'Abraham ;
 Frederik Bloemaert (ca. 1614-1617 – 1690), graveur et dessinateur néerlandais, fils d'Abraham.